Лиувилль, Жозеф (1809—1882) — французский математик.
 Лиувилль — небольшой ударный кратер в восточной экваториальной области видимой стороны Луны.

См. также 
 Теорема Лиувилля